Édouard Dufournet, né le  à Bordeaux en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier. Il est le frère d'Adrien Dufournet qui est également joueur de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 20 || 1 || 4 || 5 || 10 || 9 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 2005-2006 || Dock’s du Havre || Division 2
|| 4 || 4 || 2 || 6 || 2 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 22 || 5 || 3 || 8 || 8 || 8 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
| 2007-2008 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 18 || 2 || 7 || 9 || 8 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 23 || 0 || 1 || 1 || 6 || 6 || 2 || 2 || 4 || 2 
|-
| 2009-2010 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 26 || 7 || 11 || 18 || 6 || 6 || 1 || 5 || 6 || 0
|-
| 2010-2011 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 26 || 6 || 9 || 15 || 31 || 15 || 1 || 6 || 7 || 24 
|-
| 2011-2012 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 26 || 8 || 17 || 25 || 24 || 5 || 0 || 2 || 2 || 26 
|-
| 2012-2013 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 12 || 2 || 6 || 8 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 20 || 3 || 7 || 10 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Corsaires de Nantes || Division 1 || 24 || 6 || 18 || 24 || 16 || 3 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 2015-2016 || Corsaires de Nantes || Division 1 || 26 || 15 || 24 || 39 || 20 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Corsaires de Nantes || Division 1 || 22 || 7 || 17 || 24 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Corsaires de Nantes || Division 1 || 26||10||19||29||8||4||0||1||1||2
|-
| 2018-2019 || Corsaires de Nantes || Division 1 || 20 || 2 || 12 || 14 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Corsaires de Nantes || Division 1 || 24 || 5 || 5 || 10 || 0 || 3 || 0 || 1 || 1 || 25
|-
| 2020-2021 || Corsaires de Nantes || Division 1 || 11 || 6 || 5 || 11 || 16 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Corsaires de Nantes || Division 1 || 25 || 5 || 5 || 10 || 4 || 7 || 0 || 0 || 0 || 10

Notes et références 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Bordeaux
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur de l'Étoile noire
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Nantes Atlantique Hockey Glace